Calenberger Brücke steht für:

 Calenberger Brücke (Hannover), Brücke von Hannover-Altstadt zur Calenberger Neustadt
 Calenberger Brücke (Schulenburg), Brücke über die Leine in Pattensen-Schulenburg